Zelle peut désigner :

Patronyme 

 Margarete Gertrude Zelle (1876-1917), danseuse et courtisane hollandaise mieux connue sous le pseudonyme de Mata Hari ;
 Robert Zelle, bourgmestre-gouverneur de Berlin de 1892 à 1898 ;
 Sophie-Dorothée de Brunswick-Zelle, princesse allemande.

Toponyme 

 Zelle, une ville de Basse-Saxe (Allemagne), à 40 km au Nord-Est de Hanovre.

Titre 

 Die gläserne Zelle est un film allemand réalisé par Hans W. Geissendörfer sorti en 1978.
Patronyme allemand